CSD — трибуквена абревіатура, яка може позначати:

 Сербський динар
 Cambridge Structural Database — сховище для невеликих молекулярних кристалічних структур.
 Carbonated Soft Drinks — газовані безалкогольні напої.
 Cat scratch disease — хвороба котячих подряпин.
 Central securities depository — депозитарій цінних паперів
 Circuit Switched Data — технологія передачі даних для  мобільних телефонів.
 Correlative sex determination — механізм визначення статі за співвідношенням аутосомних і статевих хромосом.

Акроніми